Motociklistična Velika nagrada Velike Britanije 1992 je bila enajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1992. Potekala je 2. avgusta 1992.

Razred 500 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1992
1992